A60 är en motorväg i västra Tyskland.

Trafikplatser

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Rheinland-Pfalz
Vägar i Hessen
Listor över avfartsnummer